Název Polžice nese více obcí:

 Polžice – část obce Srby v okrese Domažlice v Plzeňském kraji
 Polžice (Bezdružice) – původně samostatná obec v okrese Tachov v Plzeňském kraji
 Dolní Polžice – část obce Bezdružice v okrese Tachov v Plzeňském kraji
 Horní Polžice – část obce Bezdružice v okrese Tachov v Plzeňském kraji